Campo est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
 Alfredo Campo (1993-), coureur cycliste équatorien
 Cristina Campo (1923-1977), écrivain, poète et traductrice italienne
 Juan Carlos Campo (1961-), juge et homme politique espagnol
 Julián Campo (1938-), homme politique espagnol
 Julien Campo (1981-), joueur de rugby français
 Marcelo Campo (1957-2021), joueur de rugby argentin
 Rossana Campo (1963-), écrivaine italienne
 Régis Campo (1968-), compositeur français
 Heymeric de Campo (1395-1460)

Pseudonyme 

 Adelita del Campo (1916-1999), née Adela Carreras Taurà, danseuse, actrice et résistante républicaine espagnole.

Toponymes

Campo Formoso est une municipalité de l'État de Bahia
 Campo Limpo de Goiás est une municipalité de l'État du Goiás
 Campo Azul est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Campo Belo est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Campo do Meio est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Campo Florido est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Campo Verde est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Campo de Santana est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Campo Largo do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 Campo Maior est une municipalité de l'État du Piauí
 Campo Bonito est une municipalité du Paraná
 Campo do Tenente est une municipalité de l'État du Paraná
 Campo Largo est une municipalité de l'État du Paraná
 Campo Magro est une municipalité de l'État du Paraná
 Campo Mourão est une municipalité de l'État du Paraná
 Campo Redondo est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Campo Bom est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Campo Belo do Sul est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Campo Erê est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Campo do Brito est une municipalité de l'État du Sergipe
 Campo Limpo Paulista est une municipalité de l'São Paulo

Campo est une commune du Cameroun située dans le département de l'Océan.

Campo (Huesca), commune espagnole (municipio) de la province de Huesca, dans la communauté autonome d'Aragon.
 Campo (León), commune espagnole (municipio) de la province de León, dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Campo (Californie), ville du comté de San Diego, dans l'État de Californie ;
 Campo (Colorado), petite localité du comté de Baca, dans l'État du Colorado.

Campo (Corse-du-Sud), commune située dans le département de la Corse-du-Sud ;

Campo Calabro, commune située dans la province de Reggio de Calabre ;
 Campo di Giove, commune située dans la province de l'Aquila ;
 Campo-Formio, aujourd'hui Campoformido dans la province du Frioul, lieu de signature du traité franco-autrichien de 1797;
 Campo Ligure, commune située dans la province de Gênes ;
 Campo nell'Elba, commune située dans la province de Livourne ;
 Campo San Martino, commune située dans la province de Padoue ;
 Campo di Trens (Freienfeld en allemand), commune située dans la province de Bolzano ;
 Campo Tures, commune située dans la province de Bolzano.
 Il Campo, la place principale de Sienne en Toscane.

 Campo, le nom donné aux places de Venise, en Italie.

Campo (Mozambique), ville du Mozambique.

Campo (Barcelos), une des paroisses civiles de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
 Campo (Reguengos de Monsaraz), une des paroisses civiles de la municipalité de Reguengos de Monsaraz, située dans le district d'Évora ;
 Campo (Valongo), une des paroisses civiles de la municipalité de Valongo, située dans le district de Porto ;
 Campo (Viseu), une des paroisses civiles de la municipalité de Viseu, située dans le district de Viseu ;
 São Martinho do Campo, une des paroisses civiles de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto ;
 São Salvador do Campo, une des paroisses civiles de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto ;
 Campo de Víboras, une des paroisses civiles de la municipalité de Vimioso, située dans le district de Bragance.

Campo (Blenio), ancienne commune du canton du Tessin, située dans le district de Blenio, aujourd'hui intégrée à Blenio ;
 Campo (Vallemaggia), commune du canton du Tessin, située dans le district de Vallemaggia.

Ethnologie 
 Campo, tribu vivant dans l'État de Californie, aux États-Unis.

Voir aussi
 ;
 ;
 ;
 ;
.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme